Deelen ist der Name folgender Orte:

 Deelen (Niederlande) Ortschaft in der Gemeinde Ede, Provinz Gelderland, Niederlande
 Deelen (Rommerskirchen) Ortsteil von Rommerskirchen, Rhein-Kreis Neuss, NRW

Deelen ist der Familienname folgender Personen:

 Marcel Deelen (* 1994), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Delen
 Teelen
Diele